Ташкичу — название населённых пунктов в России:

 Ташкичу — деревня в Альшеевском районе Республики Башкортостан.
 Ташкичу — упразднённая деревня в Белебеевском районе Республики Башкортостан.
 Ташкичу — село в Арском районе Республики Татарстан.